Der Name Wiach kann verschiedene Orte bezeichnen:
frühere Schreibweise für die Gemeinde Weiach im Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich, Schweiz
frühere Schreibweise für eine der Ortschaften mit Namen Wiechs, im Süden von Baden-Württemberg, Deutschland